L'édition 2019 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Denis Shapovalov remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Lucas Pouille, du Hongrois Márton Fucsovics et de l'Italien Marco Cecchinato. Ils sont respectivement remplacés par Gianluca Mager, Janko Tipsarević, Yuichi Sugita, Brayden Schnur, Oscar Otte et Stefano Travaglia.

Pendant le tournoi 
Denis Shapovalov atteint sa première finale sur le circuit ATP.

Lauréats 
Denis Shapovalov remporte son premier titre ATP en simple en battant en finale Filip Krajinović.

En double, Henri Kontinen et Édouard Roger-Vasselin s'imposent en finale face à Mate Pavić et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Stockholm
Sport en Suède en 2019
Tennis en octobre 2019